Świecznik siedmioramienny (Brunszwik)
 Świecznik siedmioramienny (Essen)